Breda oder Bréda bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Breda, Stadt im Süden der Niederlande
 Breda di Piave, italienische Gemeinde in Venetien
 Breda (Girona), spanische Gemeinde in der Comarca Selva, Provinz Girona, Katalonien
 Breda (Iowa), Stadt in Iowa, USA
 Bréda, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isère
 Le Haut-Bréda, französische Gemeinde im Département Isère

Breda bezeichnet:
 Breda (Maschinenbau), italienischer Maschinenbaukonzern
 Breda (Huhn), niederländische Hühnerrasse
 Renette aus Breda (Apfel), alte, bereits 1798 beschriebene Apfelsorte
 Vertrag von Breda von 1650 zwischen Karl II. von England und den Covenanters

Breda ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Breda (1850–1934), Hautarzt und Hochschullehrer in Padua und Wien
 Carl Frederik von Breda (1759–1818), schwedischer Porträtmaler
 Els van Breda Vriesman (* 1941) niederländische Juristin und Sportfunktionärin
 Giovanni Battista Breda (1931–1992), italienischer Fechter
 Herman Leo Van Breda (1911–1974; eigentlich Leo Marie Karel), Franziskaner, Philosoph und Archivar
 Jacob Gijsbert Samuel van Breda (1788–1867), niederländischer Botaniker und Paläontologe
 Jan van Breda Kolff, niederländischer Fußballspieler
 Johann Rudolf von Breda (* um 1595; † 1640), Feldmarschall-Leutnant der kaiserlichen Truppen im Dreißigjährigen Krieg
 Lukas von Breda, der Ältere (1676–1752), schwedischer Porträt-, Historien- und Landschaftsmaler
 Roberto Breda (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Valério Breda (1945–2020), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Penedo